HMS Lee ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Lee (1776), eine 8-Kanonen-Sloop von 1776.
 HMS Lee (1780), eine 8-Kanonen-Galeere, ehemals Adder, die 1780 von der Royal Navy gekauft und  1784 wieder verkauft wurde.
 HMS Lee (1814), ein Kriegsschiff der 6ten Klasse.
 HMS Lee (1857), ein Kanonenboot, 1859 im Einsatz versenkt.
 HMS Lee (1860), eine Bark der Philomel-Klasse.
 HMS Lee (1899), ein Zerstörer der C-Klasse.